Der Rajon Peremyschljany (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 47.000 Einwohnern. Er lag im Osten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 918 km².

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren östlichen Teil der Oblast Lwiw und grenzte Norden an den Rajon Solotschiw, im Südosten an den Rajon Bereschany (Oblast Ternopil), im Süden an den Rajon Kremenez (Oblast Ternopil), im Südosten an den Rajon Rohatyn (Oblast Iwano-Frankiwsk), im Südwesten an den Rajon Schydatschiw, im Westen an den Rajon Mykolajiw sowie im Nordwesten an den Rajon Pustomyty.

Auf dem Territorium des ehemaligen Rajons Peremyschljany befindet der Berg Kamula – der höchste Punkt des Podolischen Hochlands.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, das Rajonsgebiet wurde 1962 dem Rajon Solotschiw angegliedert, allerdings am 4. Januar 1964 wieder als eigenständiger Rajon wiederhergestellt. Bereits 1959 wurden Teile des Rajons Pomorjany (bis Mitte 1940 Rajon Dunajiw) im Süden dem Rajonsgebiet angeschlossen.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Lwiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Stadtratsgemeinden und 27 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 87 Dörfer

Städte

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Peremyschljany
Rajon Lwiw
Aufgelöst 2020